The Call of the Wild è il titolo originale del romanzo del 1903 Il richiamo della foresta di Jack London. Può inoltre riferirsi a:

Cinema e televisione 

 The Call of the Wild – film del 1908 diretto da David W. Griffith
 Il richiamo della foresta (The Call of the Wild) – film del 1923 diretto da Fred Jackman
 Il richiamo della foresta (The Call of the Wild) – film del 1935 diretto da William A. Wellman
 Il richiamo della foresta (The Call of the Wild) – film del 1972 diretto da Ken Annakin
 Il richiamo della foresta (The Call of the Wild) – film TV del 1976 diretto da Jerry Jameson
 Il richiamo della foresta (The Call of the Wild: Dog of the Yukon) – film TV del 1997 diretto da Peter Svatek
 The Call of the Wild – film documentario su Christopher McCandless del 2007 diretto da Ron Lamothe
 Il richiamo della foresta (The Call of the Wild) – film del 2020 diretto da Chris Sanders
 Il richiamo della foresta (The Call of the Wild) – film muto del 1923 diretto da Fred Jackman
 Il richiamo della foresta (Call of the Wild) – film del 1993 diretto da Michael Toshiyuki Uno
 Il richiamo della foresta (Call of the Wild) – serie televisiva del 2000 diretta da Zale Dalen, Jorge Montesi e David Winning
 Il richiamo della foresta 3D (Call of the Wild) – film del 2009 diretto da Richard Gabai
 Il richiamo della foresta (The Call of the Wild) – film del 2020 diretto da Chris Sanders

Musica 
 Call of the Wild – album di Ted Nugent & the Amboy Dukes del 1973
 Call of the Wild – album di Lee Aaron del 1985
 Call of the Wild – album dei D-A-D del 1986
 Call of the Wild – album di Aaron Tippin del 1993
 Call of the Wild – album dei Powerwolf del 2021
 Call of the Wild – singolo dei Deep Purple del 1987, dall'album The House of Blue Light